Laives, une commune française située dans le département de Saône-et-Loire et la région Bourgogne-Franche-Comté.
 Laives, une commune italienne de la province autonome de Bolzano.